Charles Phalempin (1844 - 1918), un banquier français.
 Paul Phalempin (1896 - 1950), un avocat français.

Voir aussi 
 Phalempin, une commune française.